Појам Луча може се односити на:

 Луча (филм) - филм Ивице Видановића из 2022
 Луча - светлост, бакља која се прави од лучи (боровина, добра за потпалу ватре јер обилно лучи смолу која добро гори)
 Луча микрокозма -  поема Петра II Петровића Његоша
 Луча (часопис 1895) - први књижевни часопис у Црној Гори
 Луча (часопис 1991) - часопис за културу, уметност и науку који објављује Српски културни центар "Свети Сава" из Суботице

Или на топоним:

 Луча Кампесина (Ла Тринитарија) - Насеље у Мексику
 Луча Кампесина II (Ла Тринитарија) - Насеље у Мексику